Ніколь Арендт і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками, але того року брала участь лише Арендт, яка виступала в парі з Наташою Звєрєвою.

Мартіна Хінгіс і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Арендт і Звєрєва з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ніколь Арендт /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Мартіна Хінгіс /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Габріела Сабатіні (півфінал)
 Лариса Савченко /  Наталі Тозья (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Barilla Indoors Doubles Draw 

1996
Тур WTA 1996